„Неуништиви ” је југословенска телевизијска серија снимљена 1990. године у продукцији ТВ Загреб.

Епизоде

Улоге 

|-
|Борис Дворник || Роко Прч (8 еп. 1990)
|-
|Велимир Бата Живојиновић || Булиџа (8 еп. 1990)
|-
|Мартин Сагнер || Дудек (8 еп. 1990)
|-
|Јован Јанићијевић Бурдуш || Бурдуш (8 еп. 1990)
|-
|Нада Блам || Рајка (8 еп. 1990)
|-
|Антун Налис || Тончи (8 еп. 1990)
|-
|Еуген Фрањковић || Мартин (8 еп. 1990)
|-
|Вида Јерман || (8 еп. 1990)
|-
|Костадинка Велковска || (8 еп. 1990)
|-
|Звонко Стрмац || (7 еп. 1990)
|-
|Ирена Југ || (7 еп. 1990)
|-
|Реља Башић || Директор Гргеч (6 еп. 1990)
|-
|Звонимир Ференчић || (6 еп. 1990)
|-
|Никола Новосел || (6 еп. 1990)
|-
|Илија Ивезић || (6 еп. 1990)
|-
|Здравка Крстуловић || Анђа (5 еп. 1990)
|-
|Смиљка Бенцет || Регица (5 еп. 1990)
|-
|Владимир Облешчук || (5 еп. 1990)
|-
|Ружица Сокић || Илинка (4 еп. 1990)
|}
 Остале улоге ▼
|-
|Семка Соколовић Берток || Газдарица Шемса (4 еп. 1990)
|-
|Ксенија Маринковић || (4 еп. 1990)
|-
|Жељко Новосел || (3 еп. 1990)
|-
|Дарко Јанеш || (3 еп. 1990)
|-
|Миа Беговић || Медицинска сестра (3 еп. 1990)
|-
|Мирко Краљев || Рецепционер (3 еп. 1990)
|-
|Петар Јеласка || (2 еп. 1990)
|-
|Славица Кнежевић || (2 еп. 1990)
|-
|Лена Политео || (2 еп. 1990)
|-
|Олга Пивац || (2 еп. 1990)
|-
|Александар Цакић || Роков шофер (2 еп. 1990)
|-
|Мирјана Илић || (2 еп. 1990)
|-
|Владимир Бачић || (2 еп. 1990)
|-
|Анте Липановић || (2 еп. 1990)
|-
|Звонко Лепетић || Мирза Купусовић (1 еп. 1990)
|-
|Младен Шермент || (1 еп. 1990)
|-
|Марија Алексић || (1 еп. 1990)
|-
|Миро Гензић || (1 еп. 1990)
|-
|Оливер Млакар || Оливер Млакар (1 еп. 1990)
|-
|Хелга Влаховић || Хелга Влаховић (1 еп. 1990)
|-
|Ивица Задро || (1 еп. 1990)
|-
|Крунослав Кићо Слабинац || (1 еп. 1990)
|-
|Славко Бранков || (1 еп. 1990)
|-
|Зденка Хершак || (1 еп. 1990)
|}

Комплетна ТВ екипа ▼

Спољашње везе 
 
 NEUNIŠTIVI NEPOZNATA TV SERIJA LEGENDARNOG DUDEKA 

Југословенске серије
Хрватске серије